Павел Владимирович Сорокин (1929, Воронеж, РСФСР — 25 марта 2017, Харьков, Украина) — советский и украинский учёный в области физики высоких энергий и ядерной физики,  заслуженный деятель науки и техники Украины.

Биография 

В 1953 г. окончил Харьковский университет, в 1956 г. — аспирантуру при кафедре ядерной физики, научный руководитель — Антон Карлович Вальтер.

С 1956 г. на научной и преподавательской работе в Харьковском физико-техническом институте (ХФТИ). Одновременно работал в Институт физики высоких энергий и ядерной физики (ИФВЭЯФ), последняя должность — начальник отдела экспериментальных исследований.

Соавтор (в составе группы ННЦ ХФТИ — Левчук Л.Г, Лукьяненко С. Т., Сорока Д. В., Сорокин П. В.) открытия бозона Хиггса в ходе совместной работы на Большом адронном коллайдере.

Кандидат (1957), доктор (1972) физико-математических наук. Профессор (1977).

Награды и звания 

Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170123190750/http://5hatki.kharkov.ua/pavlu-sorokinu-85/
 https://web.archive.org/web/20171101101413/http://5hatki.kharkov.ua/57291/
 Памяти Павла Владимировича Сорокина // Вопросы атомной науки и техники. Ядерно-физические исследования. — Харків, 2017. — № 3 (109). — Вып. 68. — С. 95-96
 Фото http://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2000_2/article_2000_2_112.pdf

Кандидаты физико-математических наук
Доктора физико-математических наук
Выпускники Харьковского университета
Сотрудники Харьковского Физико-технического института
Физики СССР
Физики Украины